Gefangene Seele – film del 1918 diretto da Rudolf Biebrach
Gefangene Seele – film 1952 diretto da Hans Wolff